Hegdal ist der Familienname folgender Personen:

 Børre Hegdal Skodvin, siehe unter Børre Skodvin (* 1960), norwegischer Architekt
 Eirik Hegdal (* 1973), norwegischer Jazzmusiker
 Magne Hegdal (* 1944), norwegischer Komponist, Pianist und Musikkritiker
 Ola A. Hegdal (* 1965), norwegischer Schriftsteller, Comiczeichner und Karikaturist 
 Sissel Knutsen Hegdal (* 1965), norwegische Politikerin 
 Vebjørn Hegdal (* 1998), norwegischer Skilangläufer und Radfahrer

Siehe auch:
 Team Hegdal, norwegisches Jazzquartett von Eirik Hegdal